Franciaország
Ferrière-Larçon, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében
Ferrière-la-Grande, település Franciaországban, Nord megyében
Ferrière-et-Lafolie, település Franciaországban, Haute-Marne megyében
Ferrière-la-Petite, település Franciaországban, Nord megyében
Ferrière-sur-Beaulieu, település Franciaországban, Indre-et-Loire megyében

 Olaszország
Ferriere, település Olaszországban, Emilia-Romagna régióban, Piacenza megyében